Чакы́ров () болгарская фамилия. Известные носители:

  (род. 1960) — болгарский музыкант.
 Чакыров, Эмил (1948—1991) — болгарский дирижёр.